Шёлковый путь 2017 () — международный ралли-рейд по территории России, Казахстана и Китая. Протяженность рейда 9 599 км, из них свыше 4 094 км — спецучастки. Представлены участники из 35 стран, 90 спортивных экипажей включая 41 внедорожник и 21 грузовик, стартовавшие с Красной площади 7 июля 2017 года, а также свыше 30 автомобилей национального чемпионата Grand China Rally, присоединившихся к ралли «Шёлковый путь» в городе Урумчи (КНР).

Участвовало 64 спортивных экипажа, включая автомобили национального чемпионата Grand China Rally, присоединившиеся к ралли "Шелковый путь" в г. Урумчи (КНР); 385 автомобилей (всех категорий)

Этапы 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [
            37.624740600586,
            55.751269743696
          ],
          [
            47.241382598877,
            56.131202324867
          ],
          [
            55.953369140625,
            54.721447730768
          ],
          [
            63.633155822754,
            53.217443468451
          ],
          [
            71.436281204224,
            51.121896278186
          ],
          [
            80.25203704834,
            50.402773608268
          ],
          [
            81.631336212158,
            47.087072388489
          ],
          [
            84.869384765625,
            45.595783023089
          ],
          [
            87.600860595703,
            43.80628760859
          ],
          [
            93.514251708984,
            42.834688455081
          ],
          [
            94.656829833984,
            40.134790883049
          ],
          [
            98.335876464844,
            39.766325256545
          ],
          [
            101.67057037353516,
            39.207782959371684
          ],
          [
            105.18859863281,
            37.503189378241
          ],
          [
            108.95416259766,
            34.309412579371
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          37.624053955078,
          55.751462960666
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          47.241382598877,
          56.131393655763
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          55.953712463379,
          54.721646017052
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          63.6328125,
          53.217546255691
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          71.436195373535,
          51.122057896815
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          80.251693725586,
          50.402828315575
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          81.631336212158,
          47.087130829382
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          84.869384765625,
          45.595783023089
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          87.600860595703,
          43.80727868289
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          93.515625,
          42.833681387336
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          94.658203125,
          40.134790883049
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          98.335876464844,
          39.768436410838
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          105.18997192383,
          37.502099911816
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          108.95690917969,
          34.307143856288
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          101.67022705078125,
          39.207782959371684
        ]
      }
    }
  ]
}

Участники

Итоги

Итоговая таблица зачёта внедорожников

Итоговая таблица зачёта грузовиков

Сопровождение 
Трансляция представлена 143 представителями СМИ, включая 72 иностранных журналиста; 55 крупнейших мировых телеканалов, вещающих на 196 стран мира; 12 воздушных судов авиационного сопровождения (6 самолетов и 6 вертолетов)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Поздравление Президента РФ с финишем марафона в Сиане 
 Коммерсант - Отмена последнего спецучастка "Шелкового пути 2017" 
 РБК Новости "Шелкового пути" 
 GQ о ралли-марафоне "Шелковый путь 2017" 

Шёлковый путь (ралли)
2017 год в автоспорте
Спорт в России в 2017 году